Boukine (masculin ; ) ou Boukina, (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Andreï Boukine (1957-), patineur artistique soviétique
 Ekaterina Boukina (1997-), lutteuse russe
 Ivan Boukine (1993-), patineur artistique russe de danse sur glace

Patronyme russe